Джон Рэндалл Энтони Тараборелли (англ. John Randall Anthony Taraborrelli) (род. 29 февраля 1956) — американский журналист и биограф. Тараборелли известен биографиями современных деятелей искусства и развлечений, а также политических деятелей. Написал биографии Дaйаны Росс, Мэрилин Монро, Майкла Джексона, Мадонны, семьи Кеннеди,  и Бейонсе. Он также регулярно появлялся на телевидении как репортёр в таких развлекательных программах как Entertainment Tonight, Good Morning America, Today и CBS This Morning. Проживал в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Библиография 
 Diana: A Celebration of the Life and Career of Diana Ross (1985)
 Cher — A Biography (1986; updated in 1992)
 Motown: Hot Wax, City Cool and Solid Gold (1986; updated in 1988)
 Laughing Till It Hurts — The Complete Life and Career of Carol Burnett (1988)
 Call Her Miss Ross (1989; updated in 2007 as Diana Ross — A Biography)
 Michael Jackson — The Magic and the Madness (1991; updated in 2003 and 2004. In 2009, the book was updated as Michael Jackson — The Magic, the Madness, the Whole Story)
 Sinatra — Behind the Legend (1997; updated in 1998 and 2015)
 Jackie, Ethel and Joan: Women of Camelot (2000)
 Madonna — An Intimate Biography (2001; updated in 2002 & 2007)
 Once Upon a Time: Behind the Fairytale of Princess Grace and Prince Rainier (2003)
 Elizabeth (2006)
 The Secret Life of Marilyn Monroe (2009)
 Michael Jackson — The Magic, The Madness, The Whole Story (2009)
 After Camelot: A Personal History of the Kennedy Family — 1968 to Present (2012)
 The Hiltons: The True Story of an American Dynasty (2014)
 Sinatra — Behind The Legend (rewritten and updated) (2015)
 Becoming Beyoncé — The Untold Story (2015)
 Jackie, Janet & Lee (2017)

Примечания 

Родившиеся в 1956 году
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Википедия:Биографии современников
Биографы США